Terranova – niemiecka stacja telewizyjna
 Terra Nova – amerykański serial s-f
 Terra  Nova – statek, którym wypłynęła w 1910 ekspedycja antarktyczna – nazwana potem imieniem tego statku – brytyjskiego polarnika Roberta F. Scotta 
 Ekspedycja Terra Nova – ostatnia, nieudana ekspedycja antarktyczna (1910-1913) Roberta F. Scotta 
 Zatoka Terra Nova – jedna z zatok antarktycznych, u wybrzeży Ziemi Wiktorii.